Gascoyne – okresowa rzeka w Australii

Miejscowości w USA:
 Gascoyne – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
Gminy w USA:
 Gascoyne (ang. Gascoyne Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman